Het Schotse curlingteam vertegenwoordigt Schotland in internationale curlingwedstrijden.

Geschiedenis 
Schotland is een van de weinige landen die tot op heden aan zowel elk Europees als wereldkampioenschap curling heeft deelgenomen. Op het allereerste EK, in 1975 in het Franse Megève, gingen de Schotten onder leiding van skip Betty Law meteen met de titel aan de haal. De volgende vijf edities eindigde het Schotse team telkens op de derde plaats. In 1978 werd het Europees kampioenschap voor het eerst op Schotse bodem afgewerkt. Vanaf 1985 tot op heden haalde Schotland vijftien keer de finale, en won het de eindstrijd drie keer, in 2011, 2017 en 2021. Steeds stond het team onder leiding van skip Eve Muirhead. Zij geldt als de beste Schotse curlingspeelster uit de geschiedenis. Op 47 toernooien wist het Schotse curlingteam niet minder dan 24 keer op het podium te eindigen.

Schotland was in 1979 gastheer van het allereerste wereldkampioenschap curling voor vrouwen. Twintig jaar eerder was het ook gastheer van het allereerste wereldkampioenschap curling voor mannen. De Schotse Perth zou bovendien dienst doen als gaststad van de eerste drie edities van het wereldkampioenschap voor vrouwen. De eerste twee edities werden op de derde plek afgesloten, en ook in 1982 werd een bronzen medaille gewonnen. In 1985 werd onder leiding van skip Isobel Torrance jr. voor het eerst de finale bereikt, die evenwel verloren werd van Canada. In 1990 volgde een tweede finale, die ook verloren werd, ditmaal van Noorwegen. Na brons in 1991 volgde in 1994 een derde finale. Ook deze ging verloren, wederom tegen de Canadese dames. Daarna was het wachten tot 2002 voor een nieuwe finaleplek op het wereldkampioenschap. Tegen Zweden wist de Schotse ploeg onder leiding van skip Jackie Lockhart eindelijk een eerste wereldtitel in de wacht te slepen. In 2007 werd wederom brons gewonnen. In 2009 begon het tijdperk van Eve Muirhead. Haar eerste finaleplaats volgde een jaar later, die verloren werd van Duitsland. In 2013 volgde onder haar leiding dan de tweede wereldtitel, na winst in de finale tegen Zweden. In 2017 werd de voorlopig laatste medaille gewonnen, door op de derde plek te eindigen.

Aangezien Schotland op de Olympische Spelen deel uitmaakt van het Britse curlingteam, kan het niet afzonderlijk deelnemen aan de Winterspelen. Traditioneel is het echter het Schotse team dat onder de Britse vlag uitkomt.

Schotland op het wereldkampioenschap

Schotland op het Europees kampioenschap 

Nationaal curlingteam
Curling